24. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2018 odbyły się w dniach 15 grudnia 2017 roku w austriackim Igls. Zawody były jednocześnie wliczane do Pucharu Świata. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 
 

2017 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
Zawody sportowe w Innsbrucku
2017 w Austrii